Xi Sagittarii pode se referir a:
Xi1 Sagittarii
Xi2 Sagittarii